Grösch ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Grösch (* 1994), deutscher Fußballer
 Rudolf Grösch (* 1944), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Grosch